Муковнин — хутор в Клетском районе Волгоградской области России, в составе Верхнебузиновского сельского поселения.

География 
Расположен в верховьях реки Лиска в 29 км к юго-востоку от станицы Клетская и в 100 км к северо-западу от Волгограда. На хуторе имеется одна улица: Московская.

Население

Примечания

Ссылки 
 Муковнин (хутор)

Населённые пункты Клетского района